Emma Ann Hardy (née le ) est une politicienne du Parti travailliste britannique, élue députée de Kingston upon Hull West et Hessle lors des élections générales de 2017 . Jusqu'en mai 2019, elle était également membre du conseil municipal de Hessle spécialisé dans le NHS et l'éducation . Elle est membre du National Policy Forum travailliste et était une employée du syndicat de l'éducation.

Jeunesse et éducation 
Emma Hardy est née et a grandi à North Newbald, Humberside, à quelques kilomètres des circonscriptions de Kingston upon Hull West et Hessle qu'elle représente maintenant au Parlement. Elle a fréquenté le Wyke Sixth Form College avant d'étudier un premier cycle en politique à l'Université de Liverpool, diplômée en 2001. Elle a ensuite terminé un PGCE à l'Université de Leeds en 2004 et a enseigné pendant plus de dix ans à l'école primaire Willerby Carr Lane . 

Elle est devenue politiquement active en 2011, après avoir rejoint une campagne de protestation contre les coupes dans les budgets scolaires et rencontré Alan Johnson, alors député de Kingston upon Hull West et Hessle. Elle a quitté l'enseignement en 2015 pour devenir permanente du Syndicat national des enseignants  et a été secrétaire générale adjointe de la Socialist Educational Association avant d'être élue au Parlement .

Carrière parlementaire 
Elle a été sélectionnée comme candidate parlementaire potentiel du Parti travailliste pour Kingston upon Hull West et Hessle après que le député d'alors, Alan Johnson, a annoncé sa retraite quelques semaines avant les Élections générales britanniques de 2017. Elle était l'une des 256 candidates présentées par le Parti travailliste lors de cette sélection et a été élue le 9 juin 2017, avec une majorité de 8 025 voix. Parmi les candidats non retenus à cette élection, mentionnons la gagnante de l'apprentie Michelle Dewberry, qui s'est présentée comme indépendante. 

Depuis son élection, elle a siégé au Comité spécial de l'éducation de la Chambre des communes . Là, elle a mis le gouvernement au défi d'interdire les exclusions informelles, a exprimé son soutien à l'enseignement de l' oralité (maîtrise de la communication orale) et a promu les avantages d'un large programme d'études qui comprend les arts, la musique et les sports. En septembre 2018, elle a commencé à travailler en étroite collaboration avec l'organisme de bienfaisance pour la santé des femmes Endometriosis UK afin de faire en sorte que le «bien-être menstruel» soit inclus dans l'éducation sexuelle et relationnelle dans les écoles . Le 25 février 2019, le gouvernement britannique a annoncé que le bien-être menstruel serait inclus dans le programme à l'avenir . 

Elle est également la vice-présidente du Groupe parlementaire multipartite sur la maille  et a mené une campagne couronnée de succès pour amener le gouvernement à reculer sur l'utilisation courante de la maille chirurgicale vaginale dans le NHS. En octobre 2018, l'Institut national pour l'excellence en matière de santé et de soins (NICE) a déclaré que la chirurgie de la maille vaginale ne devait être utilisée qu'en "dernier recours" pour traiter le prolapsus des organes pelviens et l'incontinence urinaire . 

Depuis 2017, elle a également été secrétaire privé parlementaire du député Keir Starmer, Secrétaire d'État à la Sortie de l'Union européenne du cabinet fantôme . 

Elle a fait campagne localement dans sa circonscription pour obtenir le financement du développement de la A63 Castle Street, pour éviter tout retard supplémentaire et pour assurer la construction d'un pont dès que possible. À la suite des retards du projet, la construction du pont a commencé en octobre 2018 et le développement de la route A63 devrait commencer en mars 2020 . Hardy a également fait pression avec succès pour amener de l'argent à Hull pour une nouvelle unité de santé mentale pour les enfants et les adolescents. L'argent a été accepté par le gouvernement en juillet 2018 .

Références

Liens externes 
 

Député du 58e Parlement du Royaume-Uni
Député du 57e Parlement du Royaume-Uni
Député du Parti travailliste (Royaume-Uni)
Naissance en juillet 1979